Ел Кемадито има више значења:

 Ел Кемадито (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кемадито, Ла Виља (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику